

Codici 
 ORR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yorketown (Australia)

Geografia
 Orr – ghiacciaio della Terra della Regina Vittoria, Antartide
 Orr – frazione di Pulheim, Germania
 Orr – città della Contea di St. Louis, Minnesota, Stati Uniti d'America

Persone
 Benjamin Orr (1947-2000) – bassista e cantante statunitense
 Bobby Orr (1948) – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Bradley Orr (1982) – ex calciatore inglese
 James Orr (1953) – regista, sceneggiatore e produttore canadese
 Louis Orr (1958-2022) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Tim Orr (1968) – direttore della fotografia statunitense
 Vickie Orr (1967) – ex cestista statunitense

Pagine correlate
 Johnny Orr

Statistica Sanitaria 

ORR (Objective Response Rate) – Tasso di Risposta Obiettiva ad una Terapia, in ambito di Oncologia Clinica (Regressione obiettiva, completa o parziale, della neoplasia primaria e/o delle sue metastasi)